Василовци — название населённых пунктов.

Болгария 
 Василовци — село в Монтанской области.
 Василовци — село в Софийской области.